J'ai pété les plombs est le dix- neuvième album de la série de bande dessinée Les Psy, créée par Bédu,  et Cauvin

Liste des histoires 
 Á pleurer de rire
 Le docteur Médard aide un dépressif.
 Mère agitée
 Le docteur Médard reçoit une nouvelle fois sa mère.
 Coûts sur coups
 Un sportif se défoule sur le canapé du docteur Médard.
 L'embarras du choix
 Le docteur Médard reçoit une femme qui pense que les hommes sont tous cruels.
 Des sous des cartes
 Le docteur Médard reçoit une voyante.
 Chiche de salaire
 Le docteur Médard  refuse d'augmenter Yvonne. Elle va alors lui exprimer le fond de sa pensée.
 Tenue d'Adam
 Le docteur Médard  reçoit un homme qui prétend être Adam.
 Échec à l'arène
 Le docteur Médard aide un toréador.
 Défaite de Noël
 Le docteur Médard aide un vieillard qui ne comprend pas pourquoi il ne reçoit jamais de cadeaux.
 Maux d'amour
 Le docteur Médard réconcilie un couple en pleine dispute.
 Rejet de faute
 Le docteur Médard aide un autre couple.
 Retour de flammes
 Le docteur Médard  aide un pompier dont l'expérience professionnelle l'affecte beaucoup.
 Á la hauteur
 Le docteur Médard  se voit reprocher par sa femme de ne pas être assez à la hauteur.
 Fruits de cabinet
 Le docteur Médard  se retrouve convoqué au commissariat.
 Coût de chien
 Un chien avale un téléphone portable.
 Chaud divan
 Le docteur Médard aide un cracheur de feu.
 Ça vaut le coût ?
 Le docteur Médard aide une jeune fille sans la consulter.
 Dérive à tifs
 Le docteur Médard se rend chez son coiffeur, qui n'a pas digéré sa thérapie.
 Cas fouillis
 Le docteur Médard aide un travesti.
 Régime sans faim
 Le docteur Médard aide une anorexique.
 Séances de loisir
 Une femme vient consulter les psys pour le plaisir.
 Regrets à mère
 Le docteur Médard reçoit sa mère à dîner.
 Excès à la profession
 Un patient prend Yvonne pour une psychiatre et lui confie son problème.

Notes

Autres références

Liens externes 

Album des  Psy
Album de bande dessinée sorti en 2013